Булавас — литовская фамилия. Известные носители:

 Булавас, Владас (; (1936—2004) — литовский инженер электрик, директор Литовской Национальной библиотеки имени Мартинаса Мажвидаса; сын Юозаса Булаваса.
 Булавас, Йонас (; (1903—1984) — литовский агроном селекционер, заслуженный деятель науки Литовской ССР (1965); брат Юозаса Булаваса.
 Булавас, Юозас (; 1909—1995) — литовский правовед, государственный и общественный деятель, ректор Вильнюсского университета (1956—1958); брат Йонаса Булаваса, отец Владаса Булаваса.